La famille Fornier est une famille noble subsistante originaire d'Ax-les-Thermes, dans l'ancien comté de Foix, dans l'actuel département de l'Ariège. Elle fut maintenue noble en 1707. Elle donna trois branches : Fornier de Garanou, Fornier de Savignac, Fornier de Clauzelles. De nos jours seule subsiste la branche Fornier de Savignac.

Histoire 
La famille Fornier a pour berceau la ville d'Ax-les-Thermes dans l'Ariège. Elle appartenait à la plus ancienne bourgeoisie de la ville où l'on retrouve dès le  des membres qui avaient des fonctions municipales.

Le premier membre connu de la famille est Pierre Fornier, cité en 1453, habitant à Ax-les-Thermes. On lui attribue deux fils : Bernard auteur des branches Fornier de Savignac et Fornier de Clauzelles et Pierre, seigneur de  seigneur de Sauzils, auteur d'une famille Fornier de Sauzils, fixée à Carcassonne dont on fait descendre la famille Fornier de Violet. 

Lors des recherches des faux nobles  ordonnées par Louis XIV, les Fornier furent condamnés comme usurpateurs de noblesse le 14 novembre 1666 par jugement de Pellot intendant de la généralité de Bordeaux, le 29 novembre 1697, les 30 et 31 juillet 1698 et le 3 janvier 1699 par jugements de Sanson puis de Pelletier de la Houssaye, intendants de la généralité de Montauban. Le , ils furent maintenus nobles sur la présentation de faux titres qui les faisaient descendre d'un Bernard de Fornier, mentionné en 1539 et auteur des Fornier de Sauzils.

Branches 
La famille Fornier forma trois branches.

Ligne ainée 
la branche  Fornier de Garanou éteinte avec Jacques-Jérôme Fornier de Garanou (1739-1790), représentant de la noblesse à Pamiers lors des états généraux de 1789, qui eut plusieurs filles et un fils Joseph-Jérôme, né en 1768 et qui semble être mort sans alliance.

Ligne cadette 
La ligne cadette, issue de Hiérosme Fornier qui fait son testament le . Ses deux fils, noble Hiérosme Fornier, bachelier ès-droits, procureur du roi et de la reine de Navarre, et sire Guillaume Fornier, bourgeois d'Ax, passèrent un acte de partage le  et furent les auteurs des rameaux Fornier de Savignac et Fornier de Clauzelles.

 La branche Fornier de Savignac est issue de  Hiérosme Fornier, procureur du roi à Ax et seigneur de Savignac. Hierosme Fornier acheta le 19 février 1604 pour la somme de 270 livres tous les droits de la seigneurie de Sorgeat que Corbayran de Miglos, coseigneur de Sorgeat, vend (à pacte de rachat à un an). Le domaine de Sorgeat passa au  à la famille de Labat, puis du  au  à la famille Fornier de Savignac. À ce rameau appartient Jean-Pierre Fornier de Savignac (1764-1837), député à l'Assemblée Nationale. Sous la Restauration. Gustave Chaix d'Est-Ange indique que ce rameau n’est pas titré.

 La branche Fornier de Clauzelles est issue de sire Guillaume Fornier, bourgeois d'Ax qui testa en 1585 Plusieurs de ses membres participent aux états généraux de Pamiers en 1789. Jean-François Fornier de Clauselles (1763-1843), maire d'Ax-les-Thermes, puis de Foix, député et conseiller général de l’Ariège sous la Restauration reçut par lettres patentes du  le titre héréditaire de vicomte transmissible à son neveu Joseph Gaspard Fornier de Clauzelles de Bourges, mort en 1877, ne laissant que deux filles. Cette branche est éteinte.

Fornier de Violet 
Une autre famille (ou branche) Fornier de Violet est mentionnée par Pierre-Marie Dioudonnat, dans les termes suivants : .

Armes 
 D'argent à un chevron de gueules, accompagné en chef de deux croissants de même et en pointe d'une quinte feuille aussi de gueules ; au chef d'azur, chargé d'un croissant d'argent, accosté de deux étoiles de même.

Alliances 
La famille Fornier s'est alliée avec les familles : de Luppé, de Thonel d'Orgeix (vers 1680 et 1761), de Bourges, de Montault-Miglos (1808), de Bonvers (1830), de Lafue de Marignac (1855), de Suffren (1878 et 1880), du Périer, de Plaisance (1933), de Cominihan, de Roquefort (1560), de Cabarrus (1846), de Marcailhou d'Aymeric, de Vasserot, de Taffin de Tilques, de Montille, etc.

Notes et références

Bibliographie 
 .
  ()

Articles connexes 
 Liste des familles subsistantes de la noblesse française (A à K)

Famille noble française
Famille noble du Midi Toulousain